, nom porté par plusieurs personnalités

Artistes 
 Aidan Gallagher (2003-), acteur, chanteur et environnementaliste américain.
 Cam Gallagher (1992-), joueur américain de baseball.
 David Gallagher (1985-), acteur américain.
 Helen Gallagher (1926-), actrice américaine.
 Jessica Gallagher (1986-), sportive handisport australienne.
 John Gallagher (1958-), bassiste et chanteur du groupe de heavy metal britannique Raven.
 John Gallagher, Jr. (1984-), acteur et un musicien américain.
 Liam Gallagher (1972-), chanteur britannique, ancien membre du groupe membre Oasis.
 Mark Gallagher (1960-), guitariste du groupe de heavy metal britannique Raven.
 Megan Gallagher (1960-), actrice américaine.
 Noel Gallagher (1967-), compositeur, lead-guitariste, chanteur, et ancien membre du groupe Oasis.
 Peter Gallagher (1955-), acteur américain.
  (1885-1953), acteur américain.
 Richard 'Skeets' Gallagher (1891-1955), acteur américain.
 Rory Gallagher (1948-1995), guitariste et chanteur de blues/rock irlandais d'origine galloise.
 Tess Gallagher (1943-), poétesse, essayiste et nouvelliste américaine.
 William Davis Gallagher (1808-1894), poète et éditeur américain.

Sportifs 
 Brendan Gallagher (1992-), joueur de hockey sur glace professionnel.
 Chad Gallagher (1969-), joueur américain de basket-ball.
 Charlie Gallagher (1940-2021), footballeur international irlandais.
 Clare Gallagher (1991-), traileuse américaine.
 Conor Gallagher (2000-), footballeur anglais.
 Erin Gallagher (1998-), nageuse sud-africaine.
 John Gallagher (1964-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 John Gallagher (1909-1981), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Kelly Gallagher (1985-), skieuse britannique, championne paralympique.
 Kim Gallagher (1964-2002), athlète américaine, coureuse de fond et demi-fond.
 Paul Gallagher(1984-), footballeur international écossais.
 Stephen Gallagher (1980-), coureur cycliste irlandais.
 Vincent Gallagher (1899-1983), rameur d'aviron américain.

Autres 
 Charles Gallagher, (1925-2007), homme politique canadien.
 Isabelle Gallagher (1973-), mathématicienne française.
 Michael Gallagher (1951-), scientifique irlandais, créateur de l'indice de Gallagher.
 Eddie Gallagher (1979-), militaire américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais